Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Brice – Charente
 Saint-Brice – Gironda
 Saint-Brice – Manica
 Saint-Brice – Mayenne
 Saint-Brice – Orne
 Saint-Brice – Senna e Marna